Sneschina Gogowa (Snejina / Snezhina Gogova; ; ; * 1937) ist eine bulgarische Sinologin, Soziolinguistin und Psycholinguistin und Professorin für Chinesische Linguistik an der Fakultät für Klassische und Moderne Philologien der Universität Sofia.

Leben 
Gogowa studierte zunächst Bulgarische Philologie und später Chinesische Sprache an der Universität Sofia und promovierte bei Lubomir Andreychin. Sie arbeitete zunächst in der Nationalbibliothek der Heiligen Kyrill und Method und lehrte dann Chinesisch und Übersetzen. 1963 wurde sie Dozentin am neugeschaffenen Institut für ausländische Studierende (Институт за чуждестранни студенти, ИЧС – IFS). 1965 ging sie als Dozentin nach Peking, kehrte aber aufgrund der Kulturrevolution bereits nach einem Jahr zurück und setzte ihre Lehrtätigkeit am IFS fort.
1972–75 nahm sie an einem Austausch mit der Lomonossow-Universität Moskau teil, wo sie über „Linguistische Probleme der Kulturrevolution in China“ arbeitete. 
Danach arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung für Asien und Afrika der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften.
Seit 1977 war sie Dozentin an der Fakultät für Klassische und Moderne Philologie (Universität Sofia) (Факултет по класически и нови филологии), wo sie bis 2007 lehrte.
Seit 1984 ist sie Mitglied der Union der Wissenschaftler in Bulgarien (Съюз на учените в България). In den 1990ern führte sie sozio-linguistische Versuche in China durch und baute dann systematisch die Abteilung für Chinesische Linguistik an der Universität Sofia auf.

Von 2007 bis 2011 war sie Mitglied der Akkreditierungskommission (Висша атестационна комисия).

Familie 
Gogowa ist verheiratet mit dem Bildhauer Petar Kuzarow (Петър Куцаров). Das Paar hat zwei Kinder.

Werke 
In Englisch und Chinesisch, 1985 bis 2001:
Structure-Semantic Classification of Adjective Associations in the Chinese Language. Third International Conference of Chinese Linguistics. Hong Kong 1994: 56–57.
Some Aspects of Consciousness of Colors in the Chinese Language (on the basis of a psycholiguistic experiment). In: Language and Consciousness. An International Symposium. Abstracts. Varna, 1995, 14–15.
The Influence of Western Culture on the Lingual Consciousness of the Modern Chinese People. In: Россия и Запад: диалог культур. Вторая международная конференция. 28–30 ноября, Moskau, 1995: 31.
On Some Kinds of Bilingualism in Contemporary China. (Abstract). North American Conference on Chinese Linguistics – 11 (NACCL-11), Harvard University, Cambridge, Massachusetts, Cambridge, 1999. Panel C.
Dami (rice) and mianbao (bread) in the lingual consciousness of the modern Chinese people (on the basis of psycholinguistic experiments) – In: Языковое сознание. Содержание и функционирование. XIII международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. Moskau, 1. bis 3. Juni, Moskau, 2000: 64–65.
Typologic Comparison Between Chinese and Bulgarian. (Abstract). Annual Meeting of the International Association of Chinese Linguistics, 9(ICCL-9), Singapur, 2000.
Connotations in Free Word Associations in Chinese (on the bases of experiment). (Abstract), Second Conference of European Association of Chinese Linguistics, Rom 2001.
(Shinaixin Gegewa. 史耐新*戈戈娃): Baojialiyayu yu hanyu zhong dongci ti fangmian de duibi yanjiu.保加利亚语与汉语中动词“体”方面的对比研究. Lunwen tibao 论文提包，In: Diyi jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui, 第一届国际汉语教学讨论会，Beijing, 北京，1985: 113–115.
史耐新*戈戈娃 Baojialiyayu yu hanyu zhong dongci de “ti” 保加利亚语与汉语中动词的“体”. In: Diyi jie gouji hanyu jiaoxue taolunhui lunwenxuan, 第一届国际汉语教学讨论会论文选，Beijing, 北京， Beijing, 1986: 337–345.
(Sineirina * Gegewa. 斯内日娜*戈戈娃): Guanyu Zhongguo de xiandai yuyan huanjing. 关于中国的现代语言环境. Disan guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwenxuan, 第三届国际汉语教学讨论会论文选, Beijing, 北京, 1990: 296–297.
Guanyu hanyu zhong hengzuhe de ziyou lianxiangci. 关于汉语中衡组合的自由联想词. Disi jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui, lunwen tiyao, 第四届国际汉语教学讨论会。论文提要。Beijing, 北京, 1993: 99–100.
Guanyu hanyu zhong dongwuci de lianxiangci. 關於漢語中動物詞的聯想詞. Disi shijie huayuwen yantaohui lunwenji. Taipei, 第四屆世界華語文教學研討會論文集，，語文分析組，臺北， 1994: 197–208.

In Russisch und Bulgarisch, 1970–2009:
 Mit Evgenija Antova (Антова, Евгения): Относно валентността на българския глагол: наблюдения върху валентността на глагола 'мисля'. In: Сборник доклади и съобщения, изнесени на научно - лингвистична сесия на ИЧС, Sofia 1970: 113–123.
 Дискуссия по социолинвистическим проблемам в Китае 20-х годов. In: Пятая научная конференция „Общество и государство в Китае“. Тезисы и доклады. Ч.II, Moskau 1974: 298–299.
 Лингвистическая характеристика личности в современном китайском обществе. In: Шестая научная конференция „Общество и государство в Китае“. Тезисы и доклады. Ч. III, Moskau 1975: 571–579.
 О языке обучения в современной китайской школе. In: Седьмая научная конференция „Общество и государство в Китае“. Тезисы и доклады. Ч. III, Moskau 1976: 606–613.
 Проблеми и постижения на съветската социолингвистика. In: Руски и западни езици, Sofia 1978: 3, 13–23.
 О варьировании и стилях современного китайского литературного язика. In: Одиннадцатая научная конференция „Общество и государство в Китае“. Тезисы и доклады. Ч. III, Moskau 1980: 187–198.
 Три книги за китайския език. In: Съпоставително езикознание, Sofia 1980: 3, 62–66.
 О некоторых аспектах основных социолингвистических проблем в современном китайском обществе. In: Теоретические проблемы восточного языкознания. Ч. VI, Moskau 1982: 126–128.
 О диалектно-диахронной вариантности китайского языка. In: Вариантность как свойство языковой системы. (Тезисы докладов). Ч. I, Moskau 1982: 80–82.
 Двуязычие и диглоссия в современном Китае. In: Четырнадцатая научная конференция *„Общество и государство в Китае“. Тезисы и доклады. Ч. III, Moskau 1983: 237–240.
 Mit Ivan Dyridanov (Иван Дуриданов), Krasimira Minkova (Красимира Минкова): Списък на транскрибираните географски имена от Непал и част от Китай. Главно управление по геодезия, картография и кадастър. Съвет за правопис и транскрипция на географските имена, Sofia 1984.
 Отношението стандарт - субстандарт в многодиалектното общество (на примера на китайския език) (Тезиси). In: Юбилейна научна сесия на ФКНФ, Sofia 1985: 178–183.
 Проблема аспекта в некоторых южных китайских диалектах. In: Филология, Sofia 1987, № 19–20: 91–97.
 Социолингвистични особености на художествената комуникация в Китай. In: Проблеми на социолингвистиката. Ч. 2, Sofia 1988: 37–50.
 Относно морфемата zhe в китайския език. Годишник на софийския университет, ФКНФ, т.79, кн. 2, 1989.
 О некоторых праболгарских письменных знаках. In: Sixieme Congrees International d'Etudes du Sud Est Europeen, Resumes des Communications Linguistique, Sofia 1989: 6–7.
 Социолингвистика и диалектология (върху материала на китайския език). In: Проблеми на социолингвистиката. Ч. 2, Sofia 1990: 117-125.
 Относно вокализма в китайския език (в съпоставка с българския език). In: Съпоставително езикознание, Sofia 1992: 1, 47–62.
 Желания и стремления современных китайцев. Tautos vairdas kalbojie. Mokslines konferencijos medziaga. Šiauliai 1994: 35–39.
 Относно консонантизма в китайския език (в съпоставка с българския език). In: Съпоставително езикознание, Sofia 1994: 2, 15–22.
 Традиционное и новое в этническом и языковом сознании современных китайцев (на материале психолингвистического эксперимента). In: Этническое и языковое самосознание.В: Материалы конференции (Москва 13-15 декабря 1995), Moskau 1995: 31–32.
 Современные китайцы с этнопсихологической точки зрения. In: Этнопсихологические аспекты преподавания иностранных языков, Moskau 1996: 27–33.
 Относно асоциативната номинация на някои глаголи - стимули в китайския език (въз основа на психолингвистичен експеримент). In: Библиотека Кореана. Корея, Традиции и съвременност, Sofia 1996: 143–147.
 Социолингвистична характеристика на свободните асоциации в китайския език (въз основа на експеримент). Проблеми на социолингвистиката, T.V, Езикът и социалните контакти. Материали от петата международна конференция по социолингвистика. Sofia, 14.–16. September 1995, Sofia 1996: 139–140.
 Время и картина мира в языковом сознании носителей китайского (КЯ) и болгарского (БЯ) языков. In: XII Международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации „Языковое сознание и образ мира“. Moskau, 2.–4. Juni 1997, Moskau 1997: 46.
 Относно съвременното състояние на китайския книжовен език - моносилабизъм / полисилабизъм. In: Проблеми на социолингвистиката. Т. VI, Език и съвременност. Доклади от VI международна конференция по социолингвистика. Шумен, 26-29 септември 1997, Sofia 1999: 69–70.
 Относно тоналната система и прозодията в китайския език. In: Библиотека Кореана. Студии по кореистика, Sofia 1999, 2, 81–96.
 Относно аспектуалността в китайския език. In: Библиотека Кореана. Студии по кореистика, Sofia 2001: 5, 89–106.
 Арабските заемки в китайския език. In: Арабистика и ислямознание. Sofia 2001: 258–265.
 Кратка асоциативна граматика на китайския език. In: Библиотека Кореана. Студии по кореистика, Кн. 6, Sofia 2002, 123–155.
 Относно диглосията в съвременното китайско общество. In: Проблеми на социолигвистиката, VII, Билингвизъм и диглосия, Sofia 2002: 124-126.
 Специфика китайских словных ассциаций. In: Языковое сознание Устоявшееся и спорное. XIV Международный симпозиум по психолингвистике и теории комуникации, Москва, 29.–31. Mai 2003, Moskau 2003.
 Относно словореда в китайския език. In: Студии по Кореистика. Кн. 7, Sofia 2003: 121–131.
 Още относно категорията аспект в китайския език (в съпоставка с българския език). Юбилеен сборник. 10 години специалност Кореистика в Софийския университет “Свети климент Охридски”. Ех – М, Sofia 2005: 140–158.
 Относно типологичната характеристика на съвременния китайски книжовен език. In: Национална научна конференция на тема “Словото – класическо и ново”, (СККЕ), Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по класически и нови филологии 5-6 декември 2005 г. Sofia 2005.
 Начините на действието в китайския език. In: съпоставка с българския език, Конференция послучай 85-годишнината (и смъртта) на академик Иван Дуриданов, 2005.
 Типологична характеристика на съвременния китайскщи език. Национална научна конференция на тема “Словото – класическо и ново” Конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на самостоятелен Факултета по класически и нови филологии, Том 2/2005, Sofia 2007: 285–295.
 Ассоциативная семантика современного китайского языка. XV Симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации “Речевая деятельность, языковое сознание, общающиеся личности” (Памяти А. А. Леонтьева посвещается), Moskau 2006: 74–75.
 Ахроматические цвета белый и черный в китайском и болгарском языках. In: Психолингвистика в ХХІ веке: резултаты, проблемы, перспективы. ХVІ международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. Москва, 15.–17. Juni 2009 г., Moskau 2009: 201–203.
 Видо-временни отношения в български и китайски език. магистърска дипломна работа, СУ “Св. Климент Охридски”, Sofia 1961.
 Линвистические проблемы культурного строительства In: КНР, дисертация кандидата филогических наук. МГУ им. “М. В. Ломоносова”, Moskau 1975.
 Основни проблеми на езиковата ситуация. In: съвременното китайско общество, Издателство на Софийския университет "Св. Климент Охридски." Sofia 1983.
 Китайская иероглифическая писменность и ее восприятие. In: Годишник на Софийския университет „Климент Охридски“, т. 74, 1979, 4, (изд. 1984), 81–104.
 Свободните словни асоциации в китайския език. Дисертация за присъждене на научнатна степен Доктор на филологическите науки. Sofia 1997.
 Типологична съпоставка между китайския и българския език. In: Библиотека Кореана. Студии по Кореистика, Sofia 2000: 3, 18–38.

Wörterbücher 

Wörterbuch der freien Wort-Assoziationen in der Chinesischen Sprache (Chinesisch-Bulgarisches Wörterbuch) - Речник на свободните словни асоциации в китайсксия език(Китайско-български речник). Унив. изд. Св. Климент Охридски (Sofia University Press), Sofia 2004. ISBN 954-07-1874-0

Übersetzungen ins Bulgarische 
 Джоу Ли-бо. Планинско село. Превод от китайски език. Снежина Гогова, Джан Сун-фън и Мария Стоянова. Народна Култура, Sofia 1963.
 Джан Сиенлян. Половината на мъжа е жената. Превод от китайски език: Снежина Гогова В: Непознатият изток. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, Sofia 2001: 299-312.
 Джан Сиенлян. Половината на мъжа е жената. Превод от китайски: Снежина Гогова и Румяна Захариева. Новото лице на Изтока. 20 години ЦИЕК, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, Sofia 2006: 397-421.

Weblinks 
 S. Gogova: Connotations in Free Word Associations in Chinese (on the bases of experiment), Second Conference of European Association of Chinese Linguistics, Rome Sept. 4–6, 2001.
 Li Cong:  Chinese Studies in Bulgaria 李叢, 保加利亞漢學研究, 漢學研究通訊 (Newsletter for Research in Chinese Studies), Taipei, Taiwan 民國96 年8 月, (2007.8), 26：3　S. 42–48 漢學研究中心.

Sinologe
Hochschullehrer (Universität Sofia)
Bulgare
Geboren 1937
Frau